Улица Петра́ Сморо́дина — название улиц в двух населённых пунктах России.

Россия 
 Улица Петра Смородина — улица в Липецке.
 Улица Петра Смородина — улица в Санкт-Петербурге.